BR je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Brazilijo.
 kratica za bretonščino.
 kratica za brom

Glej tudi 

Kratice